Nocturnos, este término puede referirse a:

 Nocturnos (libro): libro de la uruguaya Idea Vilariño de 1955.
 Nocturnos (Chopin): composiciones del músico polaco Frédéric Chopin.
 Nocturnos (Debussy): composiciones del músico francés Claude Debussy.
 Nocturnos (Fauré): composición musical de Gabriel Fauré.
 Nocturnos (Field): composición musical de John Field.